Степан Фёдорович Соловьёв (1819—1867) — русский купец и золотопромышленник, , филантроп, , организатор нескольких географических экспедиций.

Биография 
Степан Соловьёв родился в 1819 году. Его отец Фёдор Петрович Соловьёв начинал свою карьеру как подсобный рабочий на уральском горном заводе, быстро «дорос» до приказчика, а затем — управляющего. Он был опытным рудознатцем и помимо основной работы купил несколько участков, на которых затем устроил собственные золотые прииски. Постепенно наращивая капитал, он стал купцом 1-й гильдии и переехал в семьёй в Санкт-Петербург.

Степан Соловьёв принял активное участие в деле отца. Его разведочные партии первыми прошли все отдалённые места Российской империи в поисках золотоносных жил. Так, он первый снарядил экспедиции для поисков золота на Олёкме, за Байкалом, на Амуре, на Алтае, в Верхотуринском уезде Пермской губернии и, наконец, в Ташкенте. За его же счёт была снаряжена особая научная экспедиция по реке Амур. В этой сфере он активно сотрудничал с Императорским Русским географическим обществом.

Степан Фёдорович Соловьёв был также одним из самых щедрых филантропов в Петербурге. К числу его наиболее важных пожертвований следует отнести устройство им на Васильевском острове сквера около памятника Румянцева. Весь его огромный дом перед сквером отдавался под бесплатные квартиры беднейшим жителям российской столицы.

Уникальная коллекция старославянских книг А. И. Кастерина, описанная после его смерти В. М. Ундольским, была куплена С. Ф. Соловьёвым за 10 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги) и в 1848 году безвозмездно передана последним в дар Публичной библиотеке; она насчитывала 1026 изданий, включая все известные к тому времени издания Ивана Фёдорова.

Делая огромные пожертвования, он, однако, всегда старался, чтобы имя жертвователя осталось неизвестным.

С. Ф. Соловьёв написал несколько статей в защиту свободы золотого и платинового дела в России; одна из них: «Об ассигновках на золото» была напечатана в 1867 году в «Горном журнале» за 1867 год.

Степан Фёдорович Соловьёв умер 10 августа 1867 года в городе Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 
 «Сын Отечества», 1867, № 207.  (некролог).

Купцы Российской империи
Золотопромышленники Российской империи
Благотворители Российской империи